Duvernois är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Clément Duvernois (1836–1879)
 Henri Duvernois (1875–1937)
 Johann Duvernois (1600-talet)
 Louis Duvernois (1941- )
 Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763–1832)

Se även 
 Duvernoy

Franska efternamn